1. Fußball-Bundesliga 1988-89 var den 26. udgave af 1. Fußball-Bundesliga. Vinderen blev FC Bayern München.

Ligatabel	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1988
Fodbold i 1989